Wolfgruben (Duitsland),, een plaats in de gemeente Dautphetal in de Duitse deelstaat Hessen
Wolfgruben (Kammern), een plaats in de gemeente Kammern in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken
Wolfgruben (Wies), een plaats in de gemeente Wies in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken
Wolfgruben bij Gleisdorf, een plaats in de gemeente Ilztal in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken
Wolfgruben bij Sankt Ruprecht an der Raab, een plaats in de gemeente Sankt Ruprecht an der Raab in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken